Zapadna Papua (pokrajina), pokrajina u Indoneziji
 Zapadna Papua (regija), zapadni dio otoka Nove Gvineje
 Republika Zapadna Papua, nepriznata država, postojala do 1973.